Chemnitzia lawsi är en snäckart som beskrevs av Powell 1937. Chemnitzia lawsi ingår i släktet Chemnitzia och familjen Pyramidellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
lawsi